Robert Stewart peut désigner :
 Robert Stewart (1769-1822), vicomte Castlereagh et  de Londonderry, homme politique irlandais ;

 Robert Stewart (?-1437), noble écossais, petit-fils de Walter Stuart ;
 Robert Stewart (1533-1593),  comte des Orcades, noble  écossais ;
 Robert Stewart (1739-1821),  marquis de Londonderry, homme politique irlandais ;
 Robert Stewart (1769-1822), connu comme vicomte Castlereagh,  de Londonderry, homme politique irlandais ;
 Robert Marcellus Stewart (1815-1871), gouverneur du Missouri de 1857 à 1861 ;
 Robert Meldrum Stewart (1878-1954), astronome canadien ;
 Robert Banks Stewart (1931-2016), scénariste écossais ;
 Robert L. Stewart (1942-), astronaute américain ;
 Robert Stewart (1950-), joueur canadien de hockey sur glace ;
Robert Banks Stewart est un scénariste écossais, né le 16 juillet 1931 à Édimbourg et mort le 14 janvier 2016